Ла Кањада де Сан Мигел има више значења:

 Ла Кањада де Сан Мигел (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кањада де Сан Мигел (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику